Евгений Шаповалов () — оперный певец и музыкальный продюсер. Шаповалов исполнял классическую музыку, оперу, популярную музыку и народные песни Израиля и стран бывшего СССР.

Биография 
Родился в Барановичах, Брестская область, БССР (ныне Белоруссия).

Проходил воинскую службу в ВМФ СССР, Лиепая, ЛатвССР.

Учился в Одесской консерватории. В 1993 поступил в музыкальную консерваторию в Тель-Авивском университете.

В 1995 году принял участие в шоу «Три тенора» вместе с Габи Саде и с Дуду Фишером.

В 2001 году начал петь в дуэте с израильской певицей Шломит Аарон.

В 2008 году участвовал в шоу «Евгений Шаповалов 60/40: Израиль празднует 60 лет, а я 40».

Выступал в более чем 70-ти странах мира. Пел на более чем 10 языках (итальянский, русский, иврит, испанский, английский, французский, идиш и т. д.) в разных стилях и жанрах: опера, классическая музыка, мессы и оратории, старинные русские и цыганские романсы, популярные русские и израильские песни, песни военных лет, арии из оперетт и мюзиклов и многое другое.

Был приглашён президентом Израиля для выступления перед президентом России Владимиром Путиным во время его визита в Израиль в апреле 2005 года.

Дискография певца включает следующие CD: «Дорогой длинною», «Мои первые 10 лет», «Только раз», «Гори, гори моя звезда», «Евгений Шаповалов и друзья», «Споёмте друзья — с ансамблем русских народных инструментов», «Дуэт», «Viva L’italia», «Три Тенора на святой земле», «Три тенора — песни военных лет».

В 2009 году Шаповалов покинул Израиль вследствие финансовых трудностей и преследования кредиторов и поселился в Нью-Йорке, США.

26 февраля 2022 года скончался в Таиланде от сердечного приступа.

Примечания 

Персоналии:Ришон ле-Цион
Певцы и певицы Израиля
Оперные певцы и певицы Израиля
Выпускники Тель-Авивского университета
Русские эмигранты третьей волны в Израиле
Иммигрировавшие в Израиль из СССР
Иммигрировавшие в США из Израиля